Der Coupe d’Europe 1976/77 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 19. Auflage fand vom 16. bis zum 18. Juni 1977 in Kopenhagen statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Bereits zum sechsten Mal gewann die Antwerpse Biljart Academie den Coupe d’Europe. Dahinter platzierten sich der Titelverteidiger B.I.K. København und der B.C. Weena Rotterdam.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Kopenhagen

Entscheidungsspiel für die Endrunde in Kopenhagen (5. Teilnehmer)

Finalrunde in Kopenhagen

Abschlusstabelle 1976/77 

1977
Coupe dEurope 1976/77
Billardturnier in Kopenhagen